Ostring steht für:
 Ostring (Bern), Quartier der Stadt Bern
 östlicher Teil des Berliner Autobahnrings, siehe Bundesautobahn 10
 östlicher Teil des Kölner Autobahnrings, siehe Kölner Autobahnring #Ostring
 östlicher Teil des Münchner Autobahnrings, siehe Autobahnkreuz München-Ost
 Ostring (Kiel), eine Straße in Kiel, siehe Liste der Kulturdenkmale in Kiel-Gaarden-Ost sowie Bundesstraße 502
 Ostring (Bochum), Teil der Bundesstraße 226 im Stadtgebiet von Bochum, siehe Liste der Baudenkmäler im Stadtbezirk Bochum-Mitte
 Ostring (Landau in der Pfalz), eine Straße in Landau, siehe Liste der Kulturdenkmäler in der Kernstadt von Landau in der Pfalz
 Bahnhof Nürnberg Ostring, Bahnhof der Stadt Nürnberg
 Durchgangsstraße in Bielefeld, siehe Bundesstraße 66
 Teil des Radwanderwegs Main-Tauber-Fränkischer Radachter
 ehemalige Strecke der Straßenbahn Erfurt
 Teil der Bundesstraße 10 im Stadtgebiet von Karlsruhe

Siehe auch:
 Gymnasium am Ostring
 Nordring
 Südring
 Westring